ASMI steht als Abkürzung für:

 Advanced Semiconductor Materials International, auch ASM International, niederländisches Halbleiterunternehmen
 Association for the Study of Modern Italy, britische Vereinigung von Wissenschaftlern mit Forschungsschwerpunkt Italien
 Australian Self-Medication Industry, australischer Arzneimittelherstellerverband

Abkürzung